Дми́трий Григо́рьев: Дмитрий (Григорьев) (1793—1882) — архимандрит Задонского Рождество-Богородицкого монастыря РПЦ.
 Григорьев (Плеханов), Дмитрий (вторая половина XVII века) — русский художник, иконописец.

 Григорьев, Дмитрий Анатольевич (род. 1960) — русский поэт, прозаик, журналист, редактор, художник-оформитель.
 Григорьев, Дмитрий Викторович (1978—2000) — Герой Российской Федерации.
 Григорьев, Дмитрий Дмитриевич (1866—1932) — вице-губернатор Архангельской (1906—1907), Вятской (1907—1910) губерний, губернатор Сахалинской области (1910—1916).
 Григорьев, Дмитрий Павлович (1909—2003) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, автор монографии «Онтогения минералов».
 
 Григорьев, Дмитрий Сергеевич (род. 1992) — российский пловец-паралимпиец, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
 Григорьев, Дмитрий Юрьевич (род. 1954) — советский математик.
 Григорьев, Дмитрий Яковлевич (1897—1970) — советский военный деятель, генерал-майор (1942 год).